Los accipítridos (Accipitridae) son un clado de aves rapaces diurnas, con categoría taxonómica de familia, de distribución cosmopolita (aunque el grueso de las especies habitan en el Neotrópico) compuesto por más de 200 especies. Se caracterizan por poseer un pico ganchudo, grande y fuerte, el cual utilizan para desgarrar la carne de sus presas o bien de carroña. Presentan, a su vez, patas y garras fuertes a lo que se suma un excelente sentido de la visión, lo que les permite localizar presas potenciales a gran distancia.

Evolución y sistemática 
Debido al impacto explosivo de la biología molecular moderna, la clasificación actual de Accipitridae está en discusión. El águila pescadora, considerada a veces como subfamilia de los accipítridos se pone a menudo como perteneciente a la familia Pandionidae; lo mismo ocurre con los buitres del Nuevo Mundo que se incluyen en la familia Cathartidae, en vez de como subfamilia de Accipitridae. 

Cladograma basado en Lerner & Mindell (2005).

Los elanios (Elaninae), los cuales corresponden al linaje más basal dentro de Accipitridae, presentan colores blanco y negro, un tamaño medio y alas largas, siendo todos cazadores especializados en roedores. Al igual que el resto de los clados de Accipitridae, tienen una distribución casi cosmopolita, con tres especies endémicas en América, dos en Australia, una en África y otra en el sur de Asia. El elanio común (Elanus caeruleus) es el único que presenta una amplia área de distribución, desde Europa y África hasta el sudeste asiático.

Por otra parte, el grupo Gypaetinae y el clado formado por Gypinae y Circaetinae presentan tanto una morfología como hábitos alimenticios más heterogéneos. Gypaetinae está compuesto por especies tan variadas como el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), los halcones abejeros, las águilas culebreras o los buitres del Viejo Mundo. 

Los halcones abejeros son rapaces de tamaño medio y alas anchas y componentes de climas cálidos, aunque el halcón abejero europeo (Pernis apivorus) y el halcón abejero oriental (Pernis ptilorhynchus) tienen un área de distribución geográfica más extensa. A su vez, diversas especies de ese linaje son insectívoras, estando muchas especializadas en larvas de avispa, aunque algunos individuos también se alimentan de reptiles.

A diferencia de los halcones abejeros, las águilas culebreras exhiben tamaños más pronunciados y alas más anchas. Como su nombre vernáculo lo indica, son aves especializadas en alimentarse principalmente de serpientes y otros reptiles. La única excepción es el águila volatinera (Terathopius ecaudatus), un cazador menos especializado. Todas las especies están restringidas a las zonas cálidas del Viejo Mundo. Dentro de este clado destaca también el águila monera filipina (Pithecophaga jefferyi), la cual es la mayor rapaz que existe, siendo a su vez una de las más amenazadas.

Finalmente, los buitres del Viejo Mundo son aves carroñeras, por lo que se alimentan principalmente de animales muertos. Al carecer de un sentido olfativo desarrollado respecto a otras especies carroñeras, como los buitres del Nuevo Mundo (Cathartidae), encuentran los cadáveres exclusivamente con la vista. Una característica particular de muchos buitres es la cabeza calva, desprovista de plumas, ya que una cabeza emplumada se mancharía de sangre y otros fluidos, y resultaría difícil mantenerla limpia. No están relacionados estrechamente con los buitres del Nuevo Mundo, que pertenecen a un clado distinto, originándose las similitudes entre los dos grupos como consecuencia de una convergencia evolutiva. Estuvieron extendidos por el Viejo Mundo y Norteamérica durante el Neógeno.

De manera similar, los grupos Harpiinae y Aquilinae exhiben una gran diversidad, entre cuyas especies se destacan las águilas arpías, de las cuales dos especies se distribuyen en el Neotrópico (Morphnus guianensis y Harpia harpyja), mientras que la arpía papúa (Harpyopsis novaeguineae) es endémica de la isla de Nueva Guinea. Por otra parte, Aquilinae está compuesto por rapaces de gran envergadura, entre las que sobresalen las llamadas «águilas verdaderas».

Los grupos con mayor número de especies corresponden a Accipitrinae (azores y gavilanes) y Buteoninae. Las especies del primer clado son generalmente aves de bosque que cazan por arremetidas súbitas desde un posadero disimulado. Normalmente tienen alas cortas y redondeadas, la cola larga y una gran agudeza visual. Estas adaptaciones le sirven para su vida forestal ya que les permiten volar con agilidad entre el ramaje de los árboles maniobrando hábilmente sin que las alas choquen contra el ramaje impidiéndoles el vuelo. Los azores, merced a su mayor tamaño, predan sobre cualquier mamífero o ave forestal, siendo sus presas aves como la becada, las palomas y los córvidos, o mamíferos tan diversos como la liebre, el conejo e incluso predadores como el armiño o la marta. Los gavilanes sin embargo, se decantan por aves como el cuco, el críalo, o córvidos como la urraca y arrendajo.
Por su parte, las especies del clado Buteoninae son rapaces medianas y grandes de alas anchas, entre las que se destacan los pigargos.

Géneros 
Según un orden filogenético de la lista del Congreso Ornitológico Internacional:

Géneros extintos 

Se han encontrado sus restos fósiles desde finales del Eoceno:
 Milvoides (Eoceno Superior de Inglaterra)
 Aquilavus (Eoceno Superior/Oligoceno Inferior – Mioceno Superior de Francia)
 Palaeocircus (Eoceno Superior/Oligoceno Inferior de Francia)
 Palaeastur (Agate Fossil Beds Mioceno Superior de Sioux County, EE. UU.)
 Pengana (Mioceno Superior de Riversleigh, Australia)
 Promilio (Agate Fossil Beds Mioceno Superior de Sioux County, EE. UU.)
 Proictinia (Mioceno Inferior/Plioceno Inferior de EE. UU.)
 Neophrontops (Mioceno Inferior /Mioceno medio – Pleistoceno Superior) – antes en Neophron
 Mioaegypius (Xiacaowan Mioceno medio de Sihong, China)
 Apatosagittarius (Mioceno Inferior de Nebraska, EE. UU.)
 Gansugyps (Liushu Mioceno Inferior de China)
 Palaeoborus (Mioceno)
 Qiluornis (Mioceno de Shandong, China)
 Thegornis (Mioceno de Argentina)
 Garganoaetus (Plioceno Inferior de Gargano Peninsula, Italia)
 Amplibuteo (Plioceno Inferior de Perú – Pleistoceno Superior de Sur de Norteamérica y Cuba) – podría pertenecer al género actual Harpyhaliaetus Neogyps Palaeohierax Referencias 

 Amaral, F.S.R. et al. (2006) Polyphyly of the hawk genera Leucopternis and Buteogallus (Aves, Accipitridae): multiple habitat shifts during the Neotropical buteonine diversification. BMC Evol. Biol. 6:10.
 Amaral, F.S.R. et al. (2008) Patterns and Processes of Diversification in a Widespread and Ecologically Diverse Avian Group, the Buteonine Hawks (Aves, Accipitridae). Mol. Phylogenet. Evol. 53:703-715.
 Arshad, M. et al. (2009) . J. Ornithol. 150:419-430.
 Gamauf, A. $ Haring, E. (2004) Molecular phylogeny and biogeography of Honey-buzzards (genera Pernis and Henicopernis). J. Zool. Syst. Evol. Res. 42:145-153.
 Griffiths, C.S. et al. (2007) . J. Avian Biol. 38:587-602.
 Haring, E. K. et al. (2007) Convergent evolution and paraphyly of the hawk-eagles of the genus Spizaetus (Aves, Accipitridae)—phylogenetic analyses based on mitochondrial markers. J. Zool. Syst. Evol. Res. 45:353-365.
 Helbig, A. J. et al. (2005) A multi-gene phylogeny of aquiline eagles (Aves: Accipitriformes) reveals extensive paraphyly at the genus level . Mol. Phylogenet. Evol. 35:147-164.
 Lerner, H. R. L. & Mindell, D. P. (2005) Phylogeny of eagles, Old World vultures, and other Accipitridae based on nuclear and mitochondrial DNA. Mol. Phylogenet. Evol. 37:327-346.
 Lerner, H. R. L. et al. (2008) Molecular Phylogenetics of the Buteonine Birds of Prey (Accipitridae). Auk 304:304-315.
 Riesing, M.J. et al. (2003) Molecular phylogeny of the genus Buteo (Aves: Accipitridae) based on mitochondrial marker sequences. Mol. Phylogenet. Evol.'' 27:328-342.

Enlaces externos 

 Material audiovisual del grupo en Internet Bird Collection (IBC).

 
Familias de aves
Taxones descritos por Louis Jean Pierre Vieillot